Osjan – bohater i rzekomy twórca Pieśni Osjana Jamesa Macphersona
 Oisín (Osjan) – wojownik i bard w mitologii celtyckiej, pierwowzór Osjana
 Osjan – polska grupa muzyczna
 Oddział Osjan – oddział AK walczący w powstaniu warszawskim